Cantonul Port-sur-Saône este un canton din arondismentul Vesoul, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Amoncourt || align="right" | 304 || align="right" | 70170 || align="right" | 70015
|-
| Auxon || align="right" | 399 || align="right" | 70000 || align="right" | 70044
|-
| Bougnon || align="right" | 442 || align="right" | 70170 || align="right" | 70079
|-
| Breurey-lès-Faverney || align="right" | 509 || align="right" | 70160 || align="right" | 70095
|-
| Chaux-lès-Port || align="right" | 123 || align="right" | 70170 || align="right" | 70146
|-
| Conflandey || align="right" | 424 || align="right" | 70170 || align="right" | 70167
|-
| Équevilley || align="right" | 117 || align="right" | 70160 || align="right" | 70214
|-
| Flagy || align="right" | 158 || align="right" | 70000 || align="right" | 70235
|-
| Fleurey-lès-Faverney || align="right" | 365 || align="right" | 70160 || align="right" | 70236
|-
| Grattery || align="right" | 168 || align="right" | 70170 || align="right" | 70278
|-
| Mersuay || align="right" | 230 || align="right" | 70160 || align="right" | 70343
|-
| Port-sur-Saône || align="right" |  || align="right" | 70170 || align="right" | 70421
|-
| Provenchère || align="right" | 207 || align="right" | 70170 || align="right" | 70426
|-
| Scye || align="right" | 108 || align="right" | 70170 || align="right" | 70483
|-
| Le Val-Saint-Éloi || align="right" | 122 || align="right" | 70160 || align="right" | 70518
|-
| Vauchoux || align="right" | 115 || align="right" | 70170 || align="right" | 70524
|-
| Villers-sur-Port || align="right" | 211 || align="right" | 70170 || align="right" | 70566
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône